Туготино — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Является административным центром сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 14 км к западу от города Порхов на реке Веретенька.

Население 
Численность населения составляет 21 житель (2000 год).

Примечания

Населённые пункты Порховского района